Пракартвельский язык () — гипотетически восстанавливаемый язык-предок современных картвельских языков.

Фонология

Гласные

Согласные

Литература 
 Климов Г. А. Этимологический словарь картвельских языков / АН СССР. Ин-т языкознания. - М., 1964. - 306 с. Портал auditorium.ru.
 Климов Г. А. Картвельское usxo- «бык жертвенный» — индоевропейское *uks-on. — Этимология 1990—1993. M. Наука, с. 154—158.
 Тестелец Я. Г. Сибилянты или комплексы в пракартвельском? (Классическая дилемма и некоторые новые аргументы). // ВЯ, 2, 1995, стр. 10-28.
 Гамкрелидзе Т., Мачавариани Г. — Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965.
 Fähnrich, H. Kartwelische Wortschatzstudien. Jena: Friedrich-Schiller-Universität, 2002.
 Gamkrelidze, Th. A Typology of Common Kartvelian. // Language, 1966, Vol. 42, No. 1 (Jan. — Mar.), стр. 69-83
 Klimov, G. Etymological Dictionary of the Kartvelian Languages. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1998.

Ссылки 
 Пракартвельский язык и его родина 

Праязыки
Картвельские языки